«Человек-невидимка» () шестисерийный телесериал на основе одноименного научно-фантастического романа Герберта Уэллса, показанный в период с сентября по октябрь 1984 года телекомпанией Би-би-си в Великобритании. Был создан в рамках проекта канала BBC 1 «Classic Serial strand», в который были включены многочисленные телевизионные адаптации классических романов, показываемые по воскресеньям. Главную роль исполнил Пип Донахи (Donaghy). Сюжет практически не отличается от оригинала в книге: неуравновешенный учёный, открывший формулу, с помощью которой можно сделать человека невидимым, доходит до безумия в своей неспособности создать формулу, обратно возвращающую видимость, и начинает терроризировать окружающих. Из всех многочисленных кино- и телеадаптаций книги Уэллса эта остается на сегодняшний день наиболее близкой к оригинальному тексту. Серия была адаптирована сценаристом Джеймсом Эндрю Холлом (Hall) и режиссёром Брайаном Лайтхиллом (Lighthill).

Серии

Принятие 
Хотя изначально показ сериала, как и других классических сериалов Би-би-си, планировался по воскресеньям, в итоге он стал идти по вечерам вторника, после того как руководитель отдела драматургии Би-би-си заявил, что он «слишком страшный, чтобы показывать его по воскресеньям … слишком ужасающий». Реакция аудитории была сдержанной; в среднем каждую серию смотрело 7400000 зрителей с общим процентом одобрения 49. По мере выхода новых серий рейтинг снижался; некоторым казалось, что сюжетная линия затянута, эпизоды были слишком короткими и что этому роману не идет быть выпущенным в форме сериала. Тем не менее игра Пипа Донахи была хорошо принята. Несмотря на то, что сериал не был особенно успешным дома, он пользовался большим успехом за рубежом, особенно в Советском Союзе, где его посмотрели более 64 миллионов зрителей (показ состоялся 14 и 14 декабря 1985 года). Сериал никогда не повторялся по Би-би-си и оставался почти забытым, пока в 2005 году не вышел DVD-релиз.

Отличия от романа 
Хотя сюжетная линия сериала очень близка к оригинальному текста Уэллса, есть несколько ключевых отличий:
 
 Сюжетная линия романа происходит в течение нескольких месяцев, начиная с середины зимы и заканчивается в начале весны. В сериале этот отрезок был сокращен до одного месяца, и вся история происходит в середине лета. Согласно сценаристу Джеймсу Эндрю Халлу это было сделано, чтобы подчеркнуть необычность первого появления невидимки, который, несмотря на летнюю жару, появляется в закрывающей все тело одежде.
 Деревня Айпинг в реальности расположена на границе между Сассексом и Кентом, как и написано в романе Уэллса, но в сериале она находится на границе между Сомерсетом и Девоном.
 Дополнительный персонаж вставляется в воспоминаниях Гриффина — профессор Хоббема, которому Гриффин излагает свои представления о невидимости.
 Хотя доктор Кемп впервые появляется в середине сериала, как и в книге, в сериале его имя звучит на более ранней стадии, в сцене в трактире, когда Гриффин читает статью об оптической плотности, написанную Кемпом, и понимает, что это тот самый человек, с которым он однажды работал. Это было сделано, чтобы убрать случайное совпадение, существующее в романе, где Гриффин ищет убежища в доме Кемпа не зная, что дом принадлежит Кемпу, натыкается на дом чисто случайно.
 Эпилог в конце фильма немного отличается от книги. В книге Томас Марвел на деньги, украденные невидимкой, открывает свой собственный паб, назвав его «Человек-невидимка», в котором днем он рассказывает клиентам историю своей встречи с Гриффином, а по ночам пытается расшифровать научные журналы человека-невидимки. В финальной сцене сериала Марвел все ещё бродяга, и, сидя на сломанной телеге и пытаясь прочитать тетради Гриффина, ведет разговор с огородным чучелом, которое напоминает ему перевязанного бинтами человека-невидимку.

Ссылки 
 

Программы телеканала Би-би-си
Телесериалы на английском языке
Фантастические телесериалы Великобритании
Экранизации произведений Герберта Уэллса
Человек-невидимка